Грабув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 6555 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бесекеры
 Будки
 Борув
 Боруцице
 Стары-Беск
 Бяла-Гура
 Новы-Беск
 Бовентув
 Брудзень
 Бышев-Грабовски
 Хорки
 Гад
 Гольбице
 Гощендза
 Грабув
 Ястшембя
 Яворув
 Коткув
 Ксаверув
 Кужьяма
 Кадзидлова
 Лешно
 Нагурки
 Одехув
 Острувек
 Пяски
 Печев
 Пётркувек
 Радзынь
 Славенцин
 Смардзев
 Смолице
 Нова-Собутка
 Собутка-Колёня
 Стара-Собутка
 Сребрна
 Выгожеле
 Зьребента
 Жачки

Соседние гмины 
 Гмина Ходув
 Гмина Дашина
 Гмина Домбе
 Гмина Клодава
 Гмина Ленчица
 Гмина Ольшувка
 Гмина Свинице-Варцке

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства